Sofia de Württemberg (tsarina de Rússia) (1759 - 1828).
 Sofia de Württemberg (reina dels Països Baixos) (1818 - 1878).